Ел Кустодио има више значења:

 Ел Кустодио (Др. Аројо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Кустодио (Сиудад дел Маиз), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику